Nassau-Lalecq ist der Familienname folgender Personen: